In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Berlin aufgelistet. Die Ergebnisse werden den jeweiligen Zeitepochen zugeordnet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirkswahlen.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien und Parteienbündnisse 

 AfD: Alternative für Deutschland
 AL: Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz → Grüne
 B’90: Bündnis 90 → Grüne
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BFD: Bund Freies Deutschland (s. a. Aktionsgemeinschaft Vierte Partei)
 BFD: Bund Freier Demokraten 
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 1990: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost): CDU der DDR
 CDU: Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR) → CDU
 CSVD: Christlich-Sozialer Volksdienst
 CVD: Christlicher Volksdienst
 CVP: Christliche Volkspartei → DZP
 DA: Demokratischer Aufbruch
 DDP: Deutsche Demokratische Partei
 1933: DStP
 DNVP: Deutschnationale Volkspartei
 1933: KFSWR
 DP: Deutsche Partei
 DSP: Deutschsoziale Partei
 DStP: Deutsche Staatspartei → DDP
 DSU: Deutsche Soziale Union
 DVFB: Deutschvölkische Freiheitsbewegung → NSDAP
 DVP: Deutsche Volkspartei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei (Zentrum)
 im Stadtbezirk Friedrichshain 1920: CVP
 FDP: Freie Demokratische Partei
 1946 und 1948: LDP
 1990: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost): FDP der DDR
 FDP: Freie Demokratische Partei der DDR → FDP
 GL: Grüne Liste
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: Die Grünen
 1979 bis 1989: AL
 1990: B’90 und Grüne/AL
 1992 in den östlichen Stadtbezirken: B’90
 1992 in den westlichen Stadtbezirken: Grüne/AL
 ab 1995: B’90/Grüne
 im Stadtbezirk Friedrichshain 1995: WGBüF
 im Stadtbezirk Mitte 1995: WGBüM
 im Stadtbezirk Prenzlauer Berg 1995: WGBüP
 Grüne/AL: Die Grünen/Alternative Liste → Grüne
 KFSWR: Kampffront Schwarz-Weiß-Rot → DNVP
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LB: Landbund → DNVP
 LDP: Liberaldemokratische Partei → FDP
 Linke: Die Linke
 1946: SED
 1963 und 1967: SED-W
 1971 bis 1989: SEW
 1990 bis 2001: PDS
 2006: Linke/PDS und WASG
 2011: Die Linke
 Linke/PDS: Linkspartei.PDS → Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
 1925: DVFB
 PARTEI: Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PASS: Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro D: Bürgerbewegung pro Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands → auch Linke
 SED-W: Sozialistische Einheitspartei Westberlin → Linke
 SEW: Sozialistische Einheitspartei Westberlins → Linke
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 1990: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost): SPD der DDR
 SPD: Sozialdemokratische Partei in der DDR → SPD
 Statt: Statt Partei
 Sth: Stahlhelm → DNVP
 USPD: Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 WASG: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative → Linke
 WP: Wirtschaftspartei
 1920: WV
 WV: Wirtschaftliche Vereinigung → WP

Wählergruppen 

 AB: Aktive Bürger
 BSPB: Bürger- und Stadtpartei Berlin
 FAZ: Friedrichshainer Amorphe Zentralisten
 KrPD/RZ: Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum
 LDL: Linke Demokratische Liste
 WGBüF: Wählergemeinschaft Bündnis Friedrichshain → Grüne
 WGBüM: Bündnis Mitte – Wählergemeinschaft für Bürgermitbestimmung und Umweltschutz → Grüne
 WGBüP: Wählergemeinschaft Bündnis Prenzlauer Berg → Grüne
 WUB: Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger
 WUBW: Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger – Weißensee
 WVM: Wirtschaftliche Vereinigung des Mittelstandes

Stadtratswahlen 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben.

Wahlergebnisse von 1919 bis 1933 

Das Parlament der Stadt Berlin hieß in diesem Zeitabschnitt Stadtverordnetenversammlung.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1920: zusätzlich: WV: 3,6 %
2 Sitzverteilung 1929: CSVD: CVD, siehe auch: Sklarek-Skandal

Groß-Berlin: Wahlergebnisse 1946 und 1948 

Gewählt wurde die Stadtverordnetenversammlung in Groß-Berlin.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948 wurde nur im Westteil der Stadt gewählt. Das Gesamtergebnis 1948 setzt sich aus den Stimmen 1948 im Westteil und 1946 im Ostteil der Stadt zusammen. Die Sitze der im Ostteil der Stadt gewählten Ratsmitglieder blieben so, wie sie in der Wahl 1946 festgestellt wurden.

Berlin (West): Wahlergebnisse von 1946 bis 1989 

Gewählt wurde das Abgeordnetenhaus in Berlin (West).

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1946: In dieser Liste werden auch die Ergebnisse der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1946 und der darauf beruhenden Sitzverteilung bezogen auf den Westteil der Stadt mit aufgeführt.
2 1948: In dieser Liste werden auch die Ergebnisse der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948 und der darauf beruhenden Sitzverteilung bezogen auf den Westteil der Stadt mit aufgeführt.
3 1975: zusätzlich: BFD: 3,4 %
4 1981: Grüne: AL: 7,2 %, 9 Sitze, GLB: 0,3 %
5 1989: zusätzlich: REP: 7,5 %

Berlin (Ost): Wahlergebnis 1990 

Gewählt wurde die Stadtverordnetenversammlung in Berlin (Ost).

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Wahlergebnisse ab 1990 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1990: Grüne: Grüne/AL: 4,994 %, 12 Sitze, B’90/Grüne: 4,4 %, 11 Sitze
2 2006: Linke: Linke/PDS: 13,4 %, 23 Sitze, WASG: 2,9 %
3 2016: zusätzlich: PARTEI: 2,0 %
4 2021: zusätzlich: Tierschutzpartei: 2,2 %

Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen

Wahlergebnisse von 1920 bis 1933 

Bedingt durch die enorme Vergrößerung der Stadt wurde Groß-Berlin bei seiner Bildung zum 1. Oktober 1920 in zwanzig Verwaltungsbezirke eingeteilt. Die ersten Bezirkswahlen fanden 1921 statt.

Bezirk Charlottenburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Friedrichshain 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Köpenick 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Kreuzberg 

Der Bezirk hieß bis 1921 Hallesches Tor.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Lichtenberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Neukölln 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Pankow 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Prenzlauer Berg 

Der Bezirk hieß bis 1921 Prenzlauer Tor.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Reinickendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Schöneberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Spandau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Steglitz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Tempelhof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Tiergarten 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Treptow 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Wedding 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Weißensee 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Wilmersdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Zehlendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Gesamtergebnisse 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Wahlergebnisse von 1946 bis 1999

Bezirk Charlottenburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,2 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 4,2 %

Bezirk Friedrichshain 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1999: zusätzlich: FAZ: 2,5 %

Bezirk Hellersdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1992: Grüne: Grüne/AL: 7,15 %, B’90: 7,09 %; zusätzlich: FDP: 4,1 %
2 1995: zusätzlich: PASS: 2,3 %
3 1999: zusätzlich: NPD: 2,57 %

Bezirk Hohenschönhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1992: zusätzlich: WUB: 4,0 %
2 1999: zusätzlich: NPD: 2,0 %

Bezirk Köpenick 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Bezirk Kreuzberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1975: zusätzlich: BFD: 4,2 %, KPD: 2,0 %

Bezirk Lichtenberg 

Bei der Bezirksreform 2001 wurden die Bezirke Hohenschönhausen und Lichtenberg zu einem neuen Bezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen zusammengefügt. Schon bald danach wurde diese neue Verwaltungseinheit in Bezirk Lichtenberg umbenannt. Die Ergebnisse des ursprünglichen Bezirks Lichtenberg befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Marzahn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1992: zusätzlich: FDP: 3,6 %, Graue: 2,2 %
2 1995: zusätzlich: BSPB: 2,1 %
3 1999: zusätzlich: LDL: 3,5 %, NPD: 2,9 %

Bezirk Mitte 

Bei der Bezirksreform 2001 wurden die Bezirke Tiergarten und Wedding in den Bezirk Mitte eingegliedert. Die Ergebnisse des ursprünglichen Bezirks Mitte befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Neukölln 

Bei der Bezirksreform 2001 blieb der Bezirk Neukölln unverändert. Die Ergebnisse von 1946 bis 1999 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Pankow 

Bei der Bezirksreform 2001 wurden die Bezirke Prenzlauer Berg und Weißensee in den Bezirk Pankow eingegliedert. Die Ergebnisse des ursprünglichen Bezirks Pankow befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Prenzlauer Berg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1992: zusätzlich: Graue: 2,6 %

Bezirk Reinickendorf 

Bei der Bezirksreform 2001 blieb der Bezirk Reinickendorf unverändert. Die Ergebnisse von 1946 bis 1999 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Schöneberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,6 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 3,9 %

Bezirk Spandau 

Bei der Bezirksreform 2001 blieb der Bezirk Spandau unverändert. Die Ergebnisse von 1946 bis 1999 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2001!

Bezirk Steglitz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,0 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 3,5 %

Bezirk Tempelhof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,2 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 3,3 %

Bezirk Tiergarten 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,0 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 4,2 %
3 1995: zusätzlich: Graue: 2,2 %

Bezirk Treptow 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1992: zusätzlich: Graue: 2,5 %

Bezirk Wedding 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1975: zusätzlich: BFD: 4,2 %

Bezirk Weißensee 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

1 1995: zusätzlich: WUBW: 2,7 %

Bezirk Wilmersdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,3 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 3,5 %

Bezirk Zehlendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,0 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 2,2 %

Gesamtergebnisse 

Die Gesamtergebnisse von 1946 bis 1999 befinden sich im Abschnitt Ab 2001!

Wahlergebnisse ab 2001 

Die Ergebnisse der auf die neuen Bezirke umgerechneten Wahlergebnisse des Jahres 1999 werden in Kursivdruck wiedergegeben.

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2016: zusätzlich: AB: 2,0 %

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 2,6 %, KrPD/RZ: 2,1 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 16,5 %, 10 Sitze, WASG: 6,0 %, 3 Sitze

Bezirk Lichtenberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: PASS: 2,09 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 39,8 %, 23 Sitze, WASG: 5,9 %, 2 Sitze

Bezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen 

Bei der Bezirksreform 2001 wurden die Bezirke Hohenschönhausen und Lichtenberg zu einem neuen Bezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen zusammengefügt. Schon bald danach wurde diese neue Verwaltungseinheit in Bezirk Lichtenberg umbenannt.

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 2,9 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 38,2 %, 22 Sitze, WASG: 4,8 %, 2 Sitze
3 2016: zusätzlich: Graue: 2,2 %

Bezirk Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnote

1 Linke: 2006: Linke/PDS: 12,4 %, 7 Sitze, WASG: 4,2 %, 2 Sitze

Bezirk Neukölln 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,5 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 4,1 %

Bezirk Pankow 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2006: Linke: Linke/PDS: 22,8 %, 14 Sitze, WASG: 3,5 %, 2 Sitze
2 2011: zusätzlich: NPD: 2,0 %
3 2016: zusätzlich: PARTEI: 2,6 %

Bezirk Reinickendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1975: zusätzlich: BFD: 3,6 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 2,6 %, WASG: 2,0 %

Bezirk Spandau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1975: zusätzlich: BFD: 3,6 %
2 1981: Grüne: 5,04 %
3 2006: Linke: Linke/PDS: 3,1 %, 1 Sitz, WASG: 2,7 %
4 2011: zusätzlich: NPD: 2,1 %

Bezirk Steglitz-Zehlendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2006: Linke: Linke/PDS: 2,47 %, WASG: 2,45 %

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 2,5 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 3,3 %, 1 Sitz, WASG: 3,1 %, 1 Sitz

Bezirk Treptow-Köpenick 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 2,6 %
2 2001: zusätzlich: Statt: 4,9 %
3 2006: Linke: Linke/PDS: 28,0 %, 16 Sitze, WASG: 3,6 %, 2 Sitze
4 2016: zusätzlich: PARTEI: 2,7 %

Gesamtergebnisse

Gesamtergebnisse im Osten Berlins 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1992: Grüne: B’90: 12,6 %, Grüne/AL: 0,6 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 30,1 %, WASG: 4,1 %

Gesamtergebnisse im Westen Berlins 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1954: zusätzlich: WVM: 2,0 %
2 1975: zusätzlich: BFD: 3,7 %
3 2006: Linke: Linke/PDS: 3,8 %, WASG: 2,2 %

Gesamtergebnisse für Berlin 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1992: Grüne: Grüne/AL: 8,8 %, B’90: 4,5 %
2 2006: Linke: Linke/PDS: 14,0 %, WASG: 3,0 %

Einzelnachweise 

Berlin
Kommunalwahlen